Fred Cooke ist der Name folgender Personen:

* Fred Cooke (Komiker) (* 1980), irischer Komiker
 Fred Cooke (Ornithologe) (* 1936), britisch-kanadischer Ornithologe